Morro Castle steht für:

 Morro Castle (Schiff, 1900), US-amerikanisches Passagierschiff, 1926 abgewrackt
 Morro Castle (Schiff, 1930), US-amerikanisches Passagierschiff, 1935 abgewrackt
 Castillo de los Tres Reyes del Morro, Festung in Havanna, Kuba